Ägg kan syfta på:
 Äggcell – könscell hos organismer som förökar sig genom sexuell, könliga, fortplantningen 
 Ägg – äggcell inom djurriket
 Ägg (livsmedel) – föda från fåglar och kräldjur
 Ägg Tapes & Records – ett skivbolag
 Äggskallra – ett rytminstrument

Se även 
 Påskägg – vilket inkluderar målade ägg, pappägg och godisägg.